Chelles, Oise
 Chelles, Seine-et-Marne